Răcătău (<  în trad. "meliță"):
 Răcătău (, ), un sat în partea de vest a județului Alba, în Munții Metaliferi
 Măguri-Răcătău (), o comună în județul Cluj, Transilvania, România
 Biserica de lemn din Măguri-Răcătău, filia Teleni, construită în anul 1825
 Răcătău de Jos, o localitate în județul Bacău, Moldova, România
 Răcătău-Răzeși, o localitate în județul Bacău, Moldova, România

 Râu
 Râul Răcătău, Siret, județul Bacău, un curs de apă, afluent al râului Siret
 Râul Răcătău, Someș, județul Cluj, un curs de apă, afluent al râului Someșul Rece

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară